Рошфо́р (, буквально «крепкая скала») — франкоязычный топоним и фамилия. Может означать:

Топоним

Бельгия 
 Рошфор — коммуна в провинции Намюр.

Франция 
 Рошфор — коммуна в департаменте Приморская Шаранта.
  — коммуна в департаменте Савойя.
 Рошфор — округ во Франции.

Составные названия 
  — коммуна в департаменте Дром.
  — коммуна в департаменте Ивелин.
  — коммуна в департаменте Морбиан.
  — коммуна в департаменте Гар.
  — коммуна в департаменте Пюи-де-Дом.
  — коммуна в департаменте Дром.
 Рошфор-сюр-Бревон — коммуна в департаменте Кот-д’Ор.
  — коммуна в департаменте Верхняя Марна.
  — коммуна в департаменте Мен и Луара.
 Рошфор-сюр-Мер — употреблявшееся в XIX веке название для коммуны Рошфор в департаменте Приморская Шаранта.
  — коммуна в департаменте Юра.

Швейцария 
  — коммуна в кантоне Невшатель.

Фамилия 
 Де Рошфор, Константин Николаевич (1875—1961) — русский архитектор эпохи модерна, сын Николая Ивановича де Рошфора.
 Де Рошфор, Николай Иванович (1846—1905) — известный русский архитектор.
 Рошфор, Анри (1831—1913) — французский политик и журналист.
 Рошфор, Жан (1930—2017) — французский актёр.
 Рошфор, Пьер (род. 1981) — французский актёр театра, кино и телевидения, музыкант.
 Рошфор, Шарль-Сезар де (1615—1687) — французский авантюрист на службе кардинала Ришельё, персонаж романов «Три мушкетёра» и «Двадцать лет спустя».

Торговая марка 
 Rochefort — сорт бельгийского пива.